Collegio elettorale di Trescore Balneario – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Trescore Balneario – collegio elettorale del Regno di Sardegna